NGC 596 (другие обозначения — MCG −1-5-5, PGC 5766) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Кит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ось вращения галактики не совпадает с малыми осями изофот, но главные их оси совпадают с ней. Угол положения изофот постоянно меняется на 60°, что сопровождается изменением соотношения осей. На трёхмерных моделях объекта все они вращаются вокруг самой длинной оси.

Галактика NGC 596 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 596 в группу также входят NGC 584, NGC 586, NGC 600, NGC 636, IC 127, UGCA 017, KDG 007 и MGC -1-5-14.

Примечания 

Эллиптические галактики
0596
Кит (созвездие)